Física
 Entrelaçamento quântico — fenômeno relativo à ligação entre objetos
 Estado quântico — estado relativo a um sistema mecânico quântico
 Estado quântico macroscópico — fenômeno da matéria relativo as propriedades físicas macroscópicas
 Experiência da borracha quântica (ou Experiência do apagador quântico) — experimento da dupla fenda que demonstra leis da mecânica quântica
 Suicídio quântico (ou Imortalidade quântica) — teorema sobre a "imortalidade" de seres conscientes
 Mecânica Quântica (ou Física Quântica) — teoria física dos sistemas de dimensões próximas da escala atômica
 Potencial quântico — função do espaço de configuração da mecânica bohmiana
 Teletransporte quântico — tecnologia que permite o teletransporte de informação
 Teoria Quântica de Campos (ou Campo quântico) — aplicação conjunta da física de partículas e matéria condensada
 Vácuo quântico — espaço aparentemente vazio, mas que contém energia interactiva

 Físico-química
 Número quântico — número que descreve as energias dos elétrons
 Número quântico de spin —  o 4º nr. quântico (dos orbitais atômicos)
 Número quântico magnético — o 3º nr. quântico (dos orbitais atômicos)
 Número quântico principal — o 1º nr. quântico (dos orbitais atômicos)
 Número quântico secundário (ou Número quantico azimutal) — o 2º nr. quântico (dos orbitais atômicos)
 Oscilador harmônico quântico — o modelo clássico análogo à mecânica quântica
 Salto quântico — descrição de uma mudança de estado de uma partícula

Filosofia
 Suicídio e imortalidade quânticos — um experimento mental

 Computação
 Autômato quântico (ou Autômato quântico finito) — analogia quântica dos autômato probabilístico
 Bit quântico (ou Qubit) — quantidade elementar de informação quântica
 Computador quântico — dispositivo de cálculos de baseado na mecânica quântica

 Pseudociência e apropriações
 Misticismo quântico — conjunto de opiniões metafísicas relativas a consciência

Televisão
 Quantico (série de televisão) — série de televisão estadunidense

 Outros usos
 Medição do potencial quântico — teste de medição bioeletrônica para identificar indivíduos
 Moteado quântico — variação de densidade numa radiografia
 Quantico (Virgínia) — cidade localizada no estado norte-americano de Virginia

Ver também 
 quantum

Desambiguação